Hesse kan som auktorsförkortning betyda:

 A.J. Hesse
 Hermann Albrecht Hesse
 Paul Hesse

Robotskapade auktorsförkortningar